Анемон:

 Ветреница — род растений, также известных как анемоны.
 Морские анемоны, или актинии — отряд животных типа стрекающих.
 Бургиньон, Анн (1950—2019) — французская актриса, известная под псевдонимом «Анемон».
 Мармоттан, Анемон (род. 1988) — французская горнолыжница.